Речицкий сельсовет

Белоруссия 
 Речицкий сельсовет — в Каменецком районе Брестской области.
 Речицкий сельсовет — в Столинском районе Брестской области.
 Речицкий сельсовет — в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Речицкий сельсовет — в Раменском районе Московской области.